Křenovice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Křenovice (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 
 Křenovice (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Křenovice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar